Johann Walter (Johann Blankenmüller, 1496-1570) – compositore tedesco
 Johann Walter (* 1932) – matematico tedesco
 Johann Walter-Kurau (1869-1932) – pittore
 Johann Baptist von Walter (1831-1900) – politico
 Johann Gottlieb Walter (1734-1818) – anatomista

Pagine correlate 
Johann Walther